Newtown kan henvise til:

Australien 
 Newtown, New South Wales
 Newtown, Tasmanien
 Newtown, Victoria

Storbritannien 
 Newtown, Hampshire
 Newtown, Isle of Man
 Newtown, Isle of Wight
 Newtown, Powys
 Newtown, Worcestershire

USA 
 Newtown, Connecticut
 Newtown (Borough, Connecticut)
 Newtown, Illinois, i Vermillion County
 Newtown, Indiana, i Fountain County
 Newtown, Kentucky, i Scott County
 Newtown, Missouri, i Sullivan County
 Newtown, New York, i Erie County
 Newtown, Ohio, i Hamilton County
 Newtown, Bucks County, Pennsylvania
 Newtown, Schuylkill County, Pennsylvania
 Newtown, Albemarle County, Virginia
 Newtown, Greene County, Virginia
 Newtown, King and Queen County, Virginia
 Newtown, Lancaster County, Virginia

Andre steder 
 Newtown, Waterford, Irland
 Newtown, New Zealand, New Zealand
 Newtown, Johannesburg, bydel i Johannesburg, Sydafrika

Se også 
 New Town